Ghuloom ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammed Ghuloom (* 1981), Fußballspieler der Vereinigten Arabischen Emirate
 Mujtaba Ghuloom (* 1993), bahrainischer Fußballspieler
 Salman Isa Ghuloom (* 1977), bahrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ghulam